Anna, női keresztnév
Anna, képes női lap 
 Spanyolország
Anna (Spanyolország)
 USA
Anna (Arkansas)
Anna (Georgia)
Anna (Illinois)
Anna (Kentucky)
Anna (Ohio)
Anna (Texas)
Filmek
Anna (1970) finn film, Jörn Donner rendezésében.
Anna (1973) német film, Franz Peter Wirth rendezésében.
Anna (1981) magyar film, Mészáros Márta rendezésében.
Anna (1987) amerikai film, Yurek Bogayevicz rendezésében.
Anna (2000) dán film, Erik Wedersoe rendezésében.
Anna (2019) francia–amerikai film, Luc Besson rendezésében.
Televíziós sorozatok
 Anna német televíziós sorozat, Frank Strecker rendezésében.